Le monastère de Lechok () est un monastère orthodoxe situé dans la municipalité de Téartsé, en Macédoine du Nord. Il se trouve près du village de Lechok, sur les contreforts sud des monts Šar et à 8 kilomètres de Tetovo. Il a été fondé au  et compte deux églises, dédiées à Saint-Athanase et à la Sainte-Mère-de-Dieu. Elles sont décorées de fresques, et celles-ci comptent trois couches différentes, réalisées lors de la construction, puis au  et enfin en 1879. 

Le monastère est mentionné pour la première fois en 1326 et il est détruit par des Janissaires en 1710 avant d'être restauré par Kiril Peïtchinovitch, figure littéraire et religieuse de Macédoine, au début du . La tombe de Peïtchinovitch est par ailleurs encore présente dans le jardin monacal et les moines accueillent tous les ans une rencontre internationale de traducteurs littéraires en son hommage. 

Le monastère a été gravement endommagé par des insurgés albanais lors du conflit de 2001 en Macédoine, mais il a été entièrement restauré depuis.

Voir aussi 
 Téartsé
 Église orthodoxe macédonienne

Références 

Lechok
Tearce